Shimakaze (cacciatorpediniere 1920) – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, parte della classe Minekaze, varato nel 1920 e affondato nel 1943
 Shimakaze (cacciatorpediniere 1942) – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, unico della sua classe, varato nel 1942 e affondato nel 1944
 JDS Shimakaze (DDG-172) – cacciatorpediniere della Kaijō Jieitai, parte della classe Hatakaze, varato nel 1988.